Polyaenus van Lampsacus (ca. 300 v.Chr.), Epicuristische filosoof en wiskundige;
 Polyaenus (redenaar) (ca. 60 v.Chr.), redenaar en Sofist, schrijver van een Thríambos Parthikós;
 Iulius Polyaenus, schrijver van epigrammen;
 Polyaenus (Macedoniër) (2e eeuw), retoricus en schrijver van Strategemeta;
 Polyaenus (genus), genus van de ondersoort Cryptinae (wespen).